Grandjean se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 François Alfred Grandjean
 M. Grandjean